Soho Farmhouse est un hôtel dans les Cotswolds à côté de .
 Charleston Farmhouse, une maison de campagne dans le Sussex (Angleterre) qui abrite aujourd'hui un musée consacré au Bloomsbury Group avec un jardin et un petit magasin de souvenirs.